Bill Douglas peut désigner :
 Bill Douglas (1898-?), joueur de rugby à XV australien ; 
 Bill Douglas (1934-1991), réalisateur écossais.
  (*1944 ), compositeur canadien.